

Ред-Гук — місто, штат Нью-Йорк
 Ред-Гук — селище, штат Нью-Йорк